Bodies Without Organs, grup dance de Suècia
 Backward-Wave Oscillator vàlvula de buit usada per generar raigs T